Коммана́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на захід від Парижа, 175 км на захід від Ренна, 50 км на північ від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 460 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1095,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Коммана на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер